Бергхаузен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Рейн-Лан. Подчиняется управлению Катценельнбоген. Занимает площадь 4,38 км².

Население 
Население cоставляло 316 человек на 31 декабря 2006 года, 312 человек на 2010 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца